Шарресе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 65 км на південний захід від Діжона, 65 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 311,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Шарресе на сайті французького Національного інституту географії
 Шарресе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шарресе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара